Le mot cognitif est un adjectif qualifiant les processus par lesquels un être humain acquiert des connaissances sur son environnement.

La cognition est l'ensemble des grandes fonctions de l'esprit liées à la connaissance (perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement…). On parle ainsi des fonctions cognitives supérieures pour désigner les facultés que l'on retrouve chez l'être humain comme le raisonnement logique, le jugement moral ou esthétique… (voir éthologie).

Les sciences cognitives étudient la cognition de divers points de vue (psychologique, neurologique, linguistique, épistémologique,...).

Voir aussi 

Sciences cognitives
Psychologie cognitive